Znaczenia dla indyjskiego słowa pinda (sanskryt: piṇḍa):
 Pinda – hinduistyczna rytualna ofiara dla przodków
 Pinda – ciała subtelne z nauczania hathajogi